Elixiere des Teufels – film del 1920 diretto da Edmund Löwe
Elixiere des Teufels – film del 1922 diretto da Adolf Abter